Baldomero Cáceres Santa María (Lima, 14 de septiembre de 1932) es un psicólogo social, investigador, docente universitario y escritor peruano. Es reconocido en Perú por su activismo académico por la despenalización de la marihuana (Cannabis sativa) y la hoja de coca (Erythroxylum coca), promoviendo sus usos medicinales, entre otros.

Selección de publicaciones 
 2005. 
 1995. 
 1990. 
 1983. 
 1986.

Referencias

Enlaces externos 
 Artículo Coca: tradición y promesa (2001, publicado en el diario El Peruano)
 Artículo Industrializemos la hoja de coca (1991, publicado en Pueblo Indio, del Consejo Indio de Sud América)
 Cocachasqui, revista virtual sobre la hoja de coca (Universidad Nacional Agraria La Molina, dirigida por Baldomero Cáceres)

Cannabis en Perú
Coca (planta)
Psicólogos de Perú
Activistas por la legalización de las drogas
Activistas por la legalización del cannabis
Alumnado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Alumnado de la Universidad Stanford
Sanmarquinos (siglo XX)